«Рок-н-ролльные небеса», или «Рок-н-ролл никогда не умрёт» () — фантастический рассказ Стивена Кинга, написанный в 1992 году. Рассказ впервые был опубликован в антологии ужасов Shock Rock, а позже включён в сборник рассказов Ночные кошмары и фантастические видения (англ. Nightmares & Dreamscapes).

Рассказ экранизирован в одноименном эпизоде сериала «Ночные кошмары и фантастические видения».

Сюжет 

В рассказе повествуется о семейной паре, которая решила провести вместе неделю свободного времени, путешествуя вместе по штату Орегон. Мэри и Кларк Уиллингхэм живут счастливо в браке уже пятнадцать лет, ей 32 года, ему 41. Кларк работает программистом в одной крупной компании, Мэри — учительницей в школе, вместе они живут в благополучном пригороде Портленда. Он уговаривает Мэри провести с ним выходные на природе и проехаться по достопримечательностям штата, перед тем как вскоре его переведут в другой город.
Начало путешествия было замечательным, но в Окридже, где они остановились на ленч, Кларк предложил свернуть с автострады, которая была забита трейлерами на дорогу местного значения, и тем самым уменьшить расстояние до Токети Фоллз, Мэри немного сомневалась, но в итоге согласилась. Они свернули с шоссе 58 на дорогу 42, а затем на ненумерованную просёлочную дорогу.

Большую часть пути Мэри спала, за это время Кларк выехал на перекрёсток, которого не было на карте, не признавая своей ошибки, он не повернул назад, а поехал, как ему казалось, на юг. Когда Мэри проснулась, она поняла, что они заблудились, дорога была просто ужасная, они начали ругаться, но Кларк настоял на своём и они поехали дальше. Проехав ещё несколько миль они увидели табличку с надписью: «Добро пожаловать в Рок-н-ролльные Небеса, Орегон», дорога внезапно стала лучше и у них сразу поднялось настроение. Проехав ещё немного, они замерли в удивлении, перед ними в долине между холмами, раскинулся небольшой городок, настолько ухоженный, что это казалось неправдоподобным.
Но удивление у Мэри сменилось настоящей паникой.

Она начала спорить с Кларком, и требовать возвращаться назад, несмотря сколько они уже проехали, но, в конце концов Кларк убедил её ехать дальше. Проехав немного по городу они решили остановиться в маленьком ресторане. Садясь за столики Мэри заметила, что одна из официанток ей чем-то знакома, определённо её голос она где-то уже слышала. Она напомнила ей Джейнис Джоплин, умершая певица из Техаса, пластинки которой лежали у Мэри на чердаке. Но чем больше она думала об этом, тем больше она понимала, что видит привидение. Её охватила сильная паника, но она старалась не подать виду. На салфетке, которую вместе с вишнёвым пирогом принесла им вторая официантка, была надпись: «Бегите отсюда если сможете».
А Кларк в это время узнал в поваре Рики Нельсона, знаменитого певца, погибшего несколько лет назад в авиакатастрофе.

Осознав опасность они попытались бежать, первым на улицу вышел Кларк. В дверях он встретил двух человек, которые сели рядом с Мэри. Это были Бадди Холли и Рой Орбисон. Они посоветовали ей остаться в городе подольше.

Но из города выбраться они не смогли, выезд из города перегородил большой автобус, они не успели затормозить и въехали в него на небольшой скорости.

Это был Элвис Пресли, который был мэром города. Рядом с ними затормозила полицейская машина, из которой вышел Отис Реддинг.

Сгущались сумерки, они вместе сидели на раскладных стульях перед сценой и ждали начала концерта.

Ссылки 
 Страничка рассказа на официальном сайте Стивена Кинга

Рассказы Стивена Кинга
Рассказы 1992 года